HMZ steht für:
 Numis-Post

hmz steht für:
 Hmong Shua (ISO-639-3-Code), Varietät der Hmong-Sprache der indigenen Hmong, Dialektkontinuum der westlichen Sprachen der Miao

Abkürzung